Скайуокер — фамилия вымышленных персонажей киносаги Звёздные войны.

 Энакин Скайуокер — главный персонаж I—III эпизодов. Джедай, перешедший на тёмную сторону и ставший Дартом Вейдером.
 Люк Скайуокер — сын Энакина Скайуокера, главный герой IV—VIII эпизодов.
 Шми Скайуокер — мать Энакина Скайуокера.